Kelapa Dua (Kebon Jeruk), een wijk van de Indonesische hoofdstad Jakarta
Kelapa Dua (Kelapa Dua), een bestuurslaag in Indonesië
Kelapa Dua (Pulau Rimau), een bestuurslaag in Indonesië